Indonesië
 Sukalarang (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Sukabumi in de provincie West-Java
 Sukalarang (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Sukabumi in de provincie West-Java